Sandl bezeichnet

 Sandl, Gemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Písečná (Litvínov) (Sandl), Ortsteil von Litvínov, Tschechien
 Sandl (Wachau), Berg in Niederösterreich

 Marcus Sandl (* 1967), deutscher Historiker